Il singolare  dello  San Marino CEPU Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Potito Starace era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno.

Martin Kližan ha battuto in finale Simone Bolelli 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Martin Kližan (Campione)
 Blaž Kavčič (quarti di finale)
 Filippo Volandri (semifinali)
 Albert Montañés (semifinali)

  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  Simone Bolelli (finale)
  Daniel Gimeno Traver (primo turno)
  Potito Starace (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Marino CEPU Open 2012